Националният отбор по волейбол на Камерун представя страната на международни турнири и състезания. Тимът не е участвал на олимпийски игри.

Олимпийски игри 

Камерун
Спорт в Камерун